Нана Акваси Асаре (; родился 11 июля 1986 года в Кумаси, Гана) — ганский футболист, полузащитник клуба «Гент» и сборной Ганы.

Клубная карьера 

Асаре начал карьеру в одной из международных академий нидерландского «Фейеноорда», находящейся в Гане. В 2003 году он переехал в академию «Фейеноорда». Для получения игровой практики Нана на правах аренды перешёл в бельгийский «Антверпен», а затем в «Мехелен». По окончании сезона клуб выкупил трансфер Асаре у «Фейеноорда».

В 2009 году Нана вернулся в Нидерланды, подписав соглашение с «Утрехтом». 1 августа в матче против «Валвейка» он дебютировал в Эредивизии. 20 февраля 2010 года в поединке против «Бреды» Асаре забил свой первый гол за клуб.

В 2013 году Нана перешёл в «Гент». 27 июля в матче против «Васланд-Беверен» он дебютировал за новый клуб. 1 марта 2014 года в поединке против «Шарлеруа» Асаре забил свой первый гол за «Гент». В 2015 году он помог клубу выиграть чемпионат. 16 сентября того же года в матче против французского «Лиона» Нана дебютировал в Лиге чемпионов.

Международная карьера 
В 2007 году в Асаре дебютировал за сборную Ганы. В 2008 году Нана попал в заявку национальной команды на участие в домашнем Кубке африканских наций, где Гана завоевала бронзовые медали. На турнире он был запасным футболистом и не сыграл ни минуты.

Достижения 

Клубные

 «Гент»
  Чемпионат Бельгии по футболу — 2015

Международные

 Гана
  Кубок африканских наций — 2008

Примечания

Ссылки 
 
 Profile at Voetbal International

Футболисты Ганы
Игроки сборной Ганы по футболу
Игроки ФК «Антверпен»
Игроки ФК «Гент»
Игроки ФК «Утрехт»
Игроки ФК «Мехелен»